e-Boks Open 2012 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Копенгагене, и являющегося частью Тура WTA в рамках международной серии.

В 2012 году турнир прошёл с 9 по 15 апреля.

Двукратная чемпионка одиночного турнира Каролина Возняцки защищала свой титул, но проиграла в финале.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анжелика Кербер выигрывает свой 2й титул в 3м финале на соревнованиях ассоциации.
 Каролина Возняцки уступает свой 1й финал в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.
 Каролина Возняцки с 15й попытки уступает одиночный матч в рамках домашнего турнира.

Парный разряд

Факты 
 Кимико Датэ-Крумм выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Рика Фудзивара с 6й попытки побеждает в финале парного турнира ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 e-Boks Open

 WTA Тур 2012

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Дания
Теннис
Июнь 2012 года
2012